Camembert (plaats), een gemeente in het Franse departement Orne
Camembert (kaas), de kaas die er wordt gemaakt